Gyulai Zoltán
 Gyulai Zoltán (1887–1968) fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1932, r. 1954)
Gyulay Zoltán
 Gyulay Zoltán (1897–1984) újságíró, szerkesztő
 Gyulay Zoltán (1900–1977) bányamérnök, egyetemi tanár, kutatóintézet igazgató
 Gyulay Zoltán (1952–2013) újságíró, szerkesztőségvezető

Jegyzetek